Лондонский парад победы:

Парады в Лондоне

 Лондонский парад победы (1815) 
Лондонский парад победы (1919)
 Лондонский парад победы (1946) 
 Лондонский парад победы (1982)